Un centaure est une créature mi-homme mi-cheval de la mythologie grecque.

Astronomie 
 Centaure, constellation
 Centaure, astéroïdes glacés qui gravitent autour du Soleil, entre Jupiter et Neptune

Arts et littérature 
 Le Centaure, poème en prose de Maurice de Guérin publié en 1840 (posthume).
 Le Centaure, revue littéraire fondée en 1896 par Henri Albert et disparue en 1897 ; y collaborèrent André Gide, Paul Valéry et Henri de Régnier ;
 Les Centaures, roman d'André Lichtenberger paru en 1904 ;
 Le Centaure, sculpture de César ;
 Le Centaure, sculpture de l'artiste français André Abbal (1876-1953) ;
 Le Centaure, roman de John Updike publié en 1963 ; 
 Les Centaures, série de bandes dessinées ;
 Centaure, film muet américain réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1922 ;
 Les Centaures, film de Vytautas Žalakevičius sorti en 1979 ;
 Centaure, film kirghize réalisé par Aktan Arym Kubat, sorti en 2017 ;
 Centauris, race extraterrestre fictive de la série télévisée Babylon 5

Navires

Véhicules 
 Centaure, nom retenu en 2021 par la Gendarmerie nationale française pour le remplaçant du Véhicule blindé à roues de la Gendarmerie

Technologie 
 Centaure, fusée-sonde française
 Centaure, bombe sous ballon de 4 kilotonnes tirée le  à proximité de l'île de Tahiti

Héraldique 
  Centaure, figure imaginaire inspirée du centaure de la mythologie grecque

Divers 
 En économie, un centaure désigne une entreprise qui atteint  de dollars de revenus récurrents annuels.
 En virologie, le centaure est un des nombreux variants du Covid-19

Voir aussi

Notes et références